czereśnia – jedna z nazw zwyczajowych gatunku wiśnia ptasia,
 czereśnie – owoce wiśni ptasiej
 Czereśnia – część miasta Cieszanowa w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim